Джанапар () — тропа для пешего туризма, проходящая по горам, долинам и сёлам Нагорного Карабаха, разработанная в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Тропа разбита на несколько участков, каждый из которых можно преодолеть в течение дня, и пролегает через города и деревни, предоставляя путникам возможность остановиться на ночлег. Вдоль маршрута расположены памятники архитектуры и другие достопримечательности. В результате Второй Карабахской войны, тропа оказалась разделена линией соприкосновения на подконтрольную Азербайджану и подконтрольную НКР части, что делает прохождение её целиком невозможным в настоящий момент.

Создание и развитие 
«Джанапар» — один из 13 маршрутов для пешего туризма, спланированных в Нагорно-Карабахской республике (НКР) на основе множества существующих в регионе троп. Тропа была впервые обозначена в 2007 году по проекту Раффи Коджяна, армянина из Лос-Анджелеса, репатриировавшегося в Ереван в 1999 году и поставившего перед собой задачу развития туризма в Карабахе. Грунтовые дороги и пешие тропы, веками известные лишь местным жителям, которые использовали их для перехода из одной деревни в другую, внезапно обрели новую миссию. Сплетённые в сеть тропинок, они были превращены в длинный маршрут. По состоянию на 2014 год протяженность тропы составляла уже около 300 км.

В 2017 году некоммерческая организация Trails For Change (TFC) запустила проект Janapar Trail Project, в рамках которого до конца года десятью полевыми работниками, включая трёх волонтёров, было размечено 275 км маршрута, а также разведаны и перечислены места возможного ночлега в гостевых семьях в 22 деревнях вдоль пути следования. В июле 2017 года бегунья ультрамарафона Тельма Казареан Алтун совершила пробег по тропе из Вардениса в Гадрут с целью привлечь внимание к развитию туризма в НКР и Армении.
 
Весной 2018 года TFC организовала кампанию по сбору средств на подготовку тропы для прохождения на горном велосипеде. На благоустройство маршрута было собрано более 15 000 долларов. К сентябрю 2018 года трасса была проложена и очищена от зарослей, в том числе было создано несколько объездных путей.

Для нескольких труднопроходимых участков тропы были разработаны альтернативные пути. Правительство Республики Арцах профинансировало изменение маршрута в районе Красного Базара. Новый участок тропы вьется по живописному каньону Саргсашена.
	
По состоянию на 2019 год, вся тропа была обозначена указателями, а новый участок от деревни Зар (Цар) очищен от зарослей.

После Второй Карабахской войны тропа не может быть использована на всей её протяжённости. По информации организаторов маршрута в НКР, доступными для туристов остаются секции между Степанакертом, Бадарой, Колатагом и Гандзасаром.

Маршрут 

Джанапар состоит из 17 секций, каждую из которых можно пройти за день.

Тропа начинается на юге, в Гадруте, пролегает через населённые пункты Туг (Тох), Азых (Азох), Красный Базар, Чанахчи (Аветараноц), Дашалты (Каринтак) до города Шуша (Шуши) и далее ведёт в столицу непризнанной НКР — Степанакерт (Ханкенди). Недалеко от Дашалты (Каринтака) в ущелье Унот расположен водопад Мамрот Кар («Зонтики»), а рядом с ним древний мост через ущелье. Водопад представляет собой карстовую пещеру с купола которой снаружи струится вода, создавая иллюзию водяного зонта.

Расстояние от Гадрута до Степанакерта можно преодолеть в течение недели. От Степанакерта тропа продолжается на север, до её конечного пункта — города Варденис в Армении. Тропа проходит через населённые пункты Бадара (Патара), Колатаг, Ванклу (Ванк/Вянгли), Вагуас (Гозлу), Ванк, Зульфугарлы, Кельбаджар и Зар (Цар).

Маршруты обозначены метками на деревьях и камнях. Северная часть тропы была маркирована меньше южной, участки идущие по дорогам маркированы не были.

Общая протяжённость тропы составляет 500 км.

Достопримечательности 
Представлен неполный список достопримечательностей, которые можно посмотреть при прохождении тропы Джанапар.
 «Мы — наши горы» — монумент на вершине холма при въезде в Степанакерт.
 Качагакаберд (крепость).
 Ущелье Унот, водопад «Зонтики»

Символ тропы 
Символом тропы является форма, напоминающая карту Нагорно-Карабахской автономной области. Пять кружков сверху придают ему сходство со следом ноги.

Фотогалерея 
Фотографии видов тропы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт на английском
 Приложение Viewranger — Маршруты Джанапара
 Отчёт Ганса Кейфира о прохождении тропы на горном велосипеде в октябре 2016 года (на английском языке)

Пешеходный туризм
Туризм в Нагорно-Карабахской Республике
Достопримечательности Нагорно-Карабахской Республики